Pedro Aranda puede referirse a:

 Pedro Aranda, eclesiástico castellano fallecido en 1500.
 Pedro de Aranda,  insurgente mexicano fallecido en 1811.